Il doppio  dell'Open Diputación Ciudad de Pozoblanco 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Karol Beck e Jaroslav Levinský erano i detentori del titolo. Levinský non ha partecipato e Beck ha partecipato all'Hall of Fame Tennis Championships 2010.

Marcel Granollers e Gerard Granollers-Pujol hanno battuto in finale Brian Battistone e Filip Prpic 6–4, 4–6, [10–4].

Teste di serie 

 Jamie Delgado /  Lovro Zovko (quarti di finale)
 Marcel Granollers /  Gerard Granollers-Pujol (campioni)

 Sadik Kadir /  Purav Raja (quarti di finale) 
 Evgenij Kirillov /  Aleksandr Kudrjavcev (semifinali, ritiro per l'infortunio di Kudryavtsev)

Tabellone

Note 

Open Diputación Ciudad de Pozoblanco 2010